Bangga La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Banggar La, bergspass, Tibet, 
 Bangka La, bergspass, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar